First Man : Le Premier Homme sur la Lune est un récit documentaire de James R. Hansen publié en 2005 et traduit en français en 2018.
 First Man : Le Premier Homme sur la Lune est un film biographique de Damien Chazelle sorti en 2018.